Никола́й Альбе́ртович Кун () — русский историк, писатель, педагог; автор популярной книги «Легенды и мифы Древней Греции», выдержавшей множество изданий на языках народов бывшего СССР и основных европейских языках, профессор МГУ.

Биография 
Отец, Альберт Францевич, был человек образованный, увлекался наукой, хорошо знал русскую культуру; имел немецкие и англо-шотландские корни. Мать, Антонина Николаевна, — из дворянского рода Игнатьевых, была очень способной пианисткой, ученицей Рубинштейна и Чайковского.

После окончания в 1903 году с дипломом первой степени и престижной премией им. Сазиковой за реферат, историко-филологического факультета Московского университета, его оставляли при университете, но из-за участия его в студенческом движении представление не было утверждено попечителем Московского учебного округа и он начал работать в Тверской женской учительской семинарии им. П. П. Максимовича. В 1905 году работал в Берлинском университете у профессора Мейера и в музее народоведения. В конце 1906 года вернулся в Тверь; был избран председателем совета Тверского частного реального училища. С открытием в Твери Народного университета в январе 1907 года читал в нём лекции по истории культуры.

В 1908 году был избран профессором всеобщей истории московских Высших женских педагогических курсов , где читал лекции до закрытия курсов в 1918 году. Одновременно читал лекции в Московском обществе народных университетов, преподавал историю в учебных заведениях Москвы (в 1915 году по данным ежегодника «Вся Москва» преподавал в гимназии им. Г. Шелапутина).

В 1911—1912 годах руководил экскурсиями российских учителей в Риме, читал лекции в римских музеях по истории античного искусства, римского Форума, Палатина. С 1915 года — профессор Московского городского университета им. А. Л. Шанявского по кафедре истории религий. С 1916 года он — профессор Нижегородского городского народного университета.

С 1920 года Н. А. Кун — профессор факультета общественных наук Московского государственного университета. Одновременно преподавал историю культуры в 1-м Московском педагогическом институте (1918—1925). В 1920-х годах Н. А. Кун преподавал также в Московском государственном музыкальном техникуме им. Римского-Корсакова, так называемой «Народной консерватории», в поселке Черкизове.

С 1935 года и до конца жизни состоял профессором МИФЛИ.

С 1933 года был редактором отдела древней истории Большой советской энциклопедии и Малой советской энциклопедии, написал несколько сотен статей и заметок.

Женат Н. А. Кун был на Елене Францевне Роупер (1871—1961). Она происходила из англо-шотландского рода. Будучи двенадцатым ребёнком в семье, Елена Францевна жила с престарелыми родителями; вела обширную деловую переписку своего отца на английском, французском и немецком языках. Брак с начинающим учёным оказался не по душе родителям Елены Францевны, и они пригрозили ей лишением наследства. Перед бракосочетанием Елена Францевна перешла из англиканской церкви в православие, и на следующий день после тайного венчания молодые супруги вместе написали отказ от наследства.

Последние годы Н. А. Кун провёл на даче в Черкизовском парке. Умер он перед чтением своего доклада «Возникновение культа Сераписа и религиозная политика первых Птолемеев», ставшего его последней работой.

Похоронен на Черкизовском кладбище, где ранее были похоронены его дети: Антонина (1908—1924), утонувшая в реке, Евгения (1902—1930), умершая от туберкулёза, Ипполит (1903—1932), скончавшийся от полученной травмы и Николай (1911—1942), умерший вследствие контузии, полученной на фронте.

Научное наследие 
Издал перевод «Писем тёмных людей» (1907), написал книги «Сказки африканских народов» (1910), «Магомет и магометанство» (1915), «Италия в 1914 г.» (1915), два тома «Сказки цыган» (1921 и 1922), «Предшественники христианства (восточные культуры в Римской империи)» (1922), «Первобытная религия» (1922), «Сказки народов островов Великого океана» (1922). 

Наибольшей известностью до сих пор пользуется книга, написанная в 1914 году «для учениц и учеников старших классов средних учебных заведений, а также для всех тех, кто интересуется мифологией греков и римлян». Под своим первоначальным названием «Что рассказывали древние греки и римляне о своих богах и героях» книга была издана в 1922 году, 1937 и 1940 году. Здесь он переводит множество мифов Древней Греции первым в России и вторым в мире (до него существовал перевод на французский композитором,пианистом, органистом, педалистом, скрипачом, теоретиком, педагогом, литератором, философом и языковедом XIX века Шарлем Валантеном Альканом, но, к сожалению, большая часть этого труда утеряна и сохранилась лишь в виде эпиграфов и произведений, в которых Алькан их воплотил). После 1940 года (последнее прижизненное издание подписано к печати 17 сентября 1940 года) она неоднократно переиздавалась массовыми тиражами, но уже с внесенными изменениями под названием «Легенды и мифы Древней Греции».

Значительный объём материалов из архива Н. А. Куна в 1989 году был передан его внучкой, Инной Ипполитовной Кун-Немировской, в независимый общественный центр документации «Народный архив».

Примечания

Ссылки 
 Наталья Потапова. Николай Альбертович Кун
 Биография 
 Кун-Немировская И. И. Мой дед Николай Альбертович Кун 
 Народная книга Куна // Литературная Россия. — № 24. — 15 июня 2007.
 

Историки России
Историки СССР
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Преподаватели факультета общественных наук МГУ
Преподаватели Тверской женской учительской школы имени П. П. Максимовича
Преподаватели Нижегородского государственного университета
Преподаватели МИФЛИ
Педагоги Российской империи
Похороненные на Черкизовском кладбище
Преподаватели 8-й Московской гимназии